Drače est un toponyme qui peut désigner :
Drače, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Drače, un village de Croatie situé dans la municipalité de Janjina, comitat de Dubrovnik-Neretva.